Строганова – женская форма русской фамилии Строганов.

 Известные носители 
 Строганова, Анна Михайловна  (1743—1769) — фрейлина императрицы Елизаветы Петровны.
 Строганова, Валентина Александровна (1930—2017) — советская и российская актриса.
 
 Строганова, Елизавета Александровна (1779—1818) — хозяйка аристократического салона, известная своей галломанией. 
 Строганова, Клавдия Алексеевна (в браке Петровская; 1848—1892) — российский врач.
 Строганова, Мария Григорьевна (в замужестве Щербатова; 1857—1920) — благотворительница, предпринимательница, наследница части художественного собрания Строгановых и Немировской усадьбы Потоцких.
 Строганова, Марина Николаевна (1935—2016) — советский и российский почвовед и географ, дочь гидробиолога Николая Строганова.
 Строганова, Мария Николаевна  (в замужестве Скавронская; 1735—1805) — статс-дама двора ЕИВ.
 Строганова, Марья Яковлевна (в девичестве Новосильцева; 1678—1734) — российская благотворительница, статс-дама.
 Строганова, Наталия Викторовна (1800—1855) — фрейлина русского двора, хозяйка салона, близкая знакомая А. С. Пушкина, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины.
 Строганова, Ольга Александровна (в замужестве Щербатова; 1857—1944) — русская писательница, путешественница, меценатка, последняя из Строгановых.
 Строганова, Софья Владимировна (1774—1845) — русская графиня, придворная статс-дама, переводчица.
 Строганова, Светлана Васильевна (род. 1976) — марийская актриса и певица.
 Строганова, Татьяна Александровна (род. 1956) — заведующая кафедрой возрастной психофизиологии МГППУ.
 Строганова, Юлия Петровна (1782—1864) — статс-дама, основательница Санкт-Петербургского Совета детских приютов. Составные фамилии 
 Улезко-Строганова, Клавдия Петровна (1858—1943) — российский и советский врач, акушер, гинеколог; профессор, автор более 70 научных трудов.